Nowosełyszcze – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Nowosełyszcze – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie zaporoskim